Der jüngste Tag steht für:

 Der jüngste Tag (Literatur), Titel einer Broschürenreihe, die von 1913 bis 1921 in Leipzig (und ab 1919 in München) herausgegeben wurde
 Der jüngste Tag (Drama), Titel eines Theaterstücks von Ödön von Horváth
 Der jüngste Tag (1951) ("When Worlds Collide"), ein US-amerikanischer Science-Fiction-Film aus dem Jahr 1951
 Der jüngste Tag (1960), österreichische Fernsehverfilmung des Horváth-Dramas, Regie: Erich Neuberg
 Der jüngste Tag (1961), deutsche Fernsehverfilmung des Horváth-Dramas, Regie: Michael Kehlmann
 Der jüngste Tag (1984), deutsche Fernsehverfilmung des Horváth-Dramas, Regie: Joachim Fontheim
 Der jüngste Tag (1988), österreichische Fernsehverfilmung des Horváth-Dramas, Regie: Walter Davy
 Der jüngste Tag – Das Ende der Menschheit ("Collision Earth"), ein kanadischer Katastrophenfilm aus dem Jahr 2011
 Der jüngste Tag (Gemälde), ein Gemälde.
 Der jüngste Tag (Zeitung), eine in Gießen erschienene Zeitung des linksdemokratischen Spektrums

Siehe auch:
 Judgement Day
 Jüngstes Gericht
 Jüngster Tag (Islam)
 Der Tag des Gerichts 
 Tag des Jüngsten Gerichtes 
 Tag des Herrn